Yıldızoğlu est un patronyme turc composé du prénom Yıldız « Étoile » et du suffixe patronymique oğlu « fils de… » ; il est notamment porté par : 

Par ordre alphabétique
  (née en 1975), joueuse de basket-ball turque ;
 Ceyhun Yıldızoğlu (né en 1967), entraîneur de basket-ball turc ;
  (né en 1936), acteur turc.

Notes et références